Peschken ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Peschken (* 1955), deutscher Regisseur, Kameramann, Filmproduzent und Medienmanager
 Goerd Peschken (* 1931), deutscher Architekturhistoriker

Siehe auch:
 Peschke